Cario steht für:

 Cario (Volk), ein Volk amerikanischer Ureinwohner im heutigen Paraguay
 Cario River, Fluss an der Westküste von Dominica

Cario ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Cario (1897–1984), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Johann Hinrich Rudolph Cario (1737–1813), Musiker und Türmer
 Wolf Rainer Cario (* 1944), deutscher Mediziner und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Cariot